Adolphe Demets, Belgisch politicus
 Fernand Demets, Belgisch politicus
 Gabriëlle Demets, Belgisch honderdplusser, oudste levende persoon in België
 Marcel Demets, Belgisch politicus
 Stéphane Demets, Belgisch voetballer
 Willem Demets, Amerikaans-Belgisch politicus